Riodocensi – abitanti di Aparecida do Rio Doce
Riodocensi – abitanti di Rio Doce (Brasile)